Ǧ, ǧ (G с гачеком) — буква расширенной латиницы, первоначально использовавшаяся до середины XIX века в чешской и словацкой письменностях для передачи согласного звука , в то время как буква G обозначала звук  (а буква J — , с 1840-х гг. Í).

Использование 
Ǧ используется в колтта-саамском языке, где представляет палатализованные G ().

В языке лакота буква произносится как .

В берберской латинице передаёт звук .

В романизации арабского письма DIN 31635 представляет букву  (звуки  и ).

В письменности латышского языка буква Ǧ (чаще строчная, т. е. ǧ) нередко используется вместо буквы Ģ (ģ); так, в «Словаре латышского языка», изданном в США, последовательно используется пара Ģ/ǧ.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки

Примечания